Le couvent de la Charité peut faire référence au :
 couvent de la Charité de Caen ;
 couvent de la Charité de Bayeux.

Voir aussi 
 Charité (homonymie)

Charité
~